West Island peut désigner :
 West Island, une île des États-Unis dans le Massachusetts ;
 West Island, une île des États-Unis en Californie ;
 West Island, une île d'Australie et capitale des îles Cocos ;
 West Island, aussi appelée île Picard, une île inhabitée des Seychelles ;
 Ouest-de-l'Île ou West Island, une division de l'île de Montréal au Canada.